Мцхетский муниципалитет ( mcxetis municipʼalitʼetʼi) — муниципалитет в Грузии, входящий в состав края Мцхета-Мтианетия. Находится в центре Грузии, на границе исторических областей Внутренняя Картлия и Нижняя Картлия. Административный центр — Мцхета (в 2014—2017 годах не входил в состав муниципалитета, получив статус города краевого подчинения).

История 
Мцхетский район был образован в 1929 году в составе Тифлисского округа, с 1930 года в прямом подчинении Грузинской ССР. В первой половине 1930-х был упразднён, в 1939 восстановлен. В 1951—1953 годах входил в состав Тбилисской области. 2 января 1963 года упразднён, 23 ноября 1963 года восстановлен.

Население 
По состоянию на 1 января 2018 года численность населения муниципалитета составила 53 944 жителей, на 1 января 2014 года — 57,4 тыс. жителей.

Согласно переписи 2002 года население района (муниципалитета) составило 64 829 чел. По оценке на 1 января 2008 года — 59,4 тыс. чел, на 1 января 2010 года — 56,9 тыс. чел.

Административное деление 
Мцхетский район (с 2006 года — муниципалитет) по состоянию на 2014 год включал 1 город Мцхета, (в 2007 году 1 посёлок городского типа ( — даба) Загэси, села Агараки, Глдани, Дидгори, Дигоми, Тхинвали, Зургована, Дзвели-Ведзиси и Теловани были включены в состав региона Тбилиси.) и 16 советов ( — сакребуло), в том числе 4 сельских советов ( — соплис сакребуло) и 12 общинных советов ( — темис сакребуло):

 Агдгомеллаанткарский общинный совет () — 1779 чел. (перепись 2014 года)
 Вазианский сельский совет () — 526 чел.
 Галаванский общинный сельсовет () — 2633 чел.
 Дзалисский сельский совет () — 2104 чел.
 Дзегвский общинный сельсовет () — 3078 чел.
 Ксанский сельский совет () — 2962 чел.
 Ксоврисский общинный сельсовет () — 1425 чел.
 Лисский общинный сельсовет () — 1784 чел.
 Мисакциелский общинный сельсовет () — 3769 чел.
 Мухранский общинный сельсовет () — 7735 чел.
 Ничбисский общинный сельсовет () — 1767 чел.
 Сагурамский общинный сельсовет () — 2834 чел.
 Церованский общинный сельсовет () — 9350 чел.
 Цилканский общинный сельсовет () — 4100 чел.
 Цихисдзирский сельский совет () — 1606 чел.
 Цхваричамиаский общинный сельсовет () — 259 чел.

Список населённых пунктов 
В состав муниципалитета входит 60 населённый пункт, в том числе 1 город и 59 сёл:

Примечания 

Муниципалитеты Грузии